Шиммер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Шиммер, Карл-Август (1800—1853) — австрийский историк.
 Шиммер, Михаэль  (род.1967) — немецкий легкоатлет, участник Летних Олимпийских игр 1988 г.
 Шиммер, Сабольч (род.1984) — венгерский футболист.